Гран-прі Великої Британії 2011 (офіційно Formula 1 Santander British Grand Prix 2011) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 10 липня 2011 року на міській трасі Сільверстоун у Великій Британії. Це була дев'ята гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати Гран-Прі Великої Британії на сайті f1analytic.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1.1tv.com.ua 
 Гран-Прі Великої Британії. ФОТООГЛЯД

2011
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
Липень 2011
2011 в англійському спорті